

Medicina 
 Bypass
Bypass aorto-coronarico – intervento cardiochirurgico
Bypass gastrico
Bypass digiuno-ileale

Ingegneria 
Bypass – strada con caratteristiche di autostrada che permette di evitare l'attraversamento di un'area urbanizzata
Bypass – ramo di un circuito che aggira un dispositivo

Altro 
 Bypass – nella fisiologia dei ruminanti, denominazione che si attribuisce ai nutrienti che superano indenni la digestione microbica nel rumine, passando nel processo digestivo enzimatico a partire dall'abomaso
Bypass – album di Stokka & MadBuddy del 2012